Kecamatan Karangrejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Karangrejo (distrikt i Indonesien, lat -7,56, long 111,40), Jawa Timur, 
 Kecamatan Karangrejo (distrikt i Indonesien, lat -7,99, long 111,90), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar